Croxatto es un apellido de origen italiano y puede referirse a:

 Héctor Croxatto (1908-2010), médico y científico chileno experto en hipertensión y sistema endocrino. Su padre, David Croxatto nació en Italia.
 Horacio Croxatto (1936-), médico y científico chileno experto mundial en reproducción humana, es hijo de Héctor Croxatto.
 Luz Croxatto (1963-), actriz y guionista chilena, es hija de Horacio Croxatto.

Referencias